Фе́ликс Юсу́пов:
 Юсупов, Феликс Феликсович (1856—1928) — генерал-лейтенант, командир Кавалергардского полка.
 Юсупов, Феликс Феликсович (1887—1967) — последний из князей Юсуповых, участник убийства Григория Распутина; автор мемуаров.